Минеаполис има више значења:
 Минеаполис
 Минеаполис (Канзас)